Das Adjektiv amerikanisch bezieht sich auf:

 Amerika, ein Kontinent
 Vereinigte Staaten von Amerika, ein Staat in Nordamerika (als Metonymie)
 Amerikanisch, eine Varietät der englischen Sprache, siehe Amerikanisches Englisch
 Amerikanische Küche, einen Überbegriff für die verschiedenen Küchen des Kontinents
 die Abbildung einer Figur vom Kopf bis zum Knie, siehe Einstellungsgröße: Medium Shot

Siehe auch: